IPCH steht für:
 IWAS Powerchair Hockey, Elektrorollstuhl-Hockey nach den Regeln der International Wheelchair and Amputee Sports Federation

.ipch steht für:
 Dateiendung für Intellisense Precompiled Header-Dateien, Teil der Entwicklungsumgebung zu Microsoft Visual C++

Abkürzung